Карду́ччи () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Кардуччи, Бартоломео (1560—1610) — испанский художник итальянского происхождения, старший брат и наставник Винченцо Кардуччи.
 Кардуччи, Винченцо (1568—1638) — испанский художник итальянского происхождения, младший брат и ученик Бартоломео Кардуччи.
 Кардуччи, Джозуэ (1835—1907) — итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1906), масон 33 степени.
 Кардуччи, Франческо (1465—1530) — флорентийский государственный деятель, гонфалоньер справедливости Флорентийской республики.

См. также 
 Вилла Кардуччи